Cratere Tikhov – cratere lunare
Cratere Tikhov – cratere su Marte